Gibraltar Premier Division eller Gibraltar Eurobet Premier Division er den bedste, nationale fodboldrække for herrer i Gibraltar. Den blev etableret af Gibraltars fodboldforbund i 1905. 

I 1909 steg antallet af divisioner til to, hvorefter der begyndte at ske oprykninger og nedrykninger.

Europæisk deltagelse 
Fra sæsonen 2014-2015 fik Gibraltars hold lov til at deltage i UEFA Champions League og UEFA Europa League. Gibraltar blev optaget i UEFA som fuldgyldigt medlem i 2013.

Mestre 

 Glacis United og Lincoln delte titlen i 1985

Etableret i 1905
Fodboldligaer
Premier Division